В этой статье представлен список известных людей, умерших в 903 году.

См. также: :Категория:Умершие в 903 году

Январь 
 13 января — Франкон — епископ Льежа (856—903)

Февраль 
  — китайский евнух, активный участник борьбы за власть в последние годы правления династии Тан; убит

Март 
 6 марта
  — канцлер Китая (901—902); принуждён к самоубийству
  — канцлер Китая (902—903); принуждён к самоубийству
 26 марта — Сугавара-но Митидзанэ — японский государственный деятель, учёный и поэт периода Хэйан. Известен также под именем Кан Сёдзё. Считается синтоистским божеством, покровителем наук.

Июнь 
 10 июня —  — военный губернатор династии Тан, имевший репутацию способного администратора; покончил жизнь самоубийством после поражения в бою

Июль 
 27 июля — Абдаллах II ибн Ибрахим — эмир Ифрикии из династии Аглабидов (902—903); убит сыном Абу Мудар Зиядет-Аллахом III
 Бенедикт IV — папа римский (900—903)

Август 
 17 августа —  — святой римско-католической и православной церквей

Сентябрь 
 Лев V — папа римский (903); свергнут и убит в тюрьме

Октябрь 
 16 октября — Теодрада де Труа — королева-консорт Западно-Франкского королевства (888—898), жена Эда Парижского

Декабрь 
 24 декабря —  — дочь маркиза Нейстрии Генриха, герцогиня-консорт Саксонии (880—903) как жена Оттона I
 30 декабря —  — один из военных губернаторов Китая, повстанческий лидер; погиб в бою

Точная дата смерти неизвестна 
 Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль — мусульманский правовед и богослов, хафиз, критик, сын Ахмада ибн Ханбаля.
  — представитель династии Бабенбергов; казнён
 Ибн Руста — учёный-энциклопедист 
  — писатель и один из наиболее почитаемых епископов Сиро-яковитской православной церкви
 Ода Франконская — королева-консорт Восточно-Франкского королевства (888—899), королева-консорт Лотарингии (888—895), императрица-консорт Запада (896—899) как жена Арнульфа Каринтийского
  — один из военных губернаторов Китая, повстанческий лидер; казнён

См. также 
 Список умерших в 902 году
 Список умерших в 904 году

0903
Умершие в 903 году